Джон Карлстром (John E. Carlstrom, род. 1957, , Нью-Йорк) — американский астрофизик. Профессор Чикагского университета, директор South Pole Telescope, член НАН США (2002).

Окончил Вассарский колледж (бакалавр физики, 1981). Степень доктора философии по физике получил в Калифорнийском университете в Беркли в 1988 году. Задержавшись там ненадолго в качестве ассистент-астронома, затем он последовал в Калтех, где первоначально занял позицию фелло-постдока, а в 1991 году стал его сотрудником. С 1995 года работал в Чикагском университете, где занимал должности директора исследовательских центра и института. Ныне профессор этого университета и с 2017 года заведующий его кафедрой астрономии и астрофизики.
Член Американской академии искусств и наук (2000). У него занимался .

 Награды и отличия
 Стипендия Мак-Артура (1998)
 Magellanic Premium Американского философского общества (2004)
 Премия Беатрис Тинслей Американского астрономического общества (2006)
 Премия Грубера по космологии (2015)

Ссылки 
 http://astro.uchicago.edu/people/john-e-carlstrom.php
 https://kicp.uchicago.edu/people/profile/john_carlstrom.html
 http://gruber.yale.edu/cosmology/john-e-carlstrom

Астрофизики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Чикагского университета
Доктора философии по физике
Стипендиаты Мак-Артура
Лауреаты премии Грубера по космологии
Лауреаты премии Магеллана
Преподаватели Чикагского университета
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Колледжа Вассара